Äiteke Bi () bezeichnet:
 Äiteke Bi (1644–1700), kasachischer Bi
 Äiteke Bi (Qysylorda), Ort im Gebiet Qysylorda, Kasachstan
 Audany Äiteke Bi, Bezirk im Gebiet Aqtöbe, Kasachstan